A kvintilliárd más néven tíz a harmincharmadikon: 1033. Kiírva: 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000.

Kapcsolódó szócikkek 
 Tíz hatványai
 Rövid és hosszú skála

A33
 33